Селимханов — фамилия. Известные носители:
 Селимханов, Джамбулат Рустамович (род. 1997) — российский чеченский боец смешанных боевых искусств;
 Селимханов, Магомед Саламович (род. 1976) — российский чиновник, государственный и политический деятель.